Con bandana puede referirse a:
Bandana (indumentaria)
Bandana (banda)
Bandana (Kentucky), un pueblo pequeño en los Estados Unidos.
Bandana (álbum), su álbum debut homónimo.